Kotakangas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotakangas (hed, lat 65,28, long 25,48), Norra Österbotten, 
 Kotakangas (hed, lat 65,20, long 25,48), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar